Nu tändas tusen juleljus kan syfta på:

Nu tändas tusen juleljus – svensk julsång från 1898, skriven av Emmy Köhler
Nu tändas tusen juleljus (album av Anna-Lena Löfgren) – från 1972
Nu tändas tusen juleljus (album av Agnetha Fältskog & Linda Ulvaeus) – från 1981
Nu tändas tusen juleljus (album av Åsa Jinder) – från 2008